Гюней:

 Гюней — город и район в турецкой провинции Денизли.
 Гюней, Гёкай (р.1999) — турецкий футболист, защитник клуба «Галатасарай».
 Гюней, Йылмаз (1937—1984) — турецкий кинорежиссёр, сценарист, актёр и писатель.
 Гюней, Эрол (1914—2009) — турецкий журналист, писатель и переводчик.